

Известные персоны 
Фонт () — распространеная фамилия, известные люди:
 Фонт, Вальдемар — кубинский боксёр, представитель легчайшей и наилегчайшей весовых категорий.
 Фонт, Селина (род. 1970) — аргентинская актриса театра, кино и телевидения, также кинорежиссёр и сценарист.
 Фонт-и-Кер, Пий (1888—1964) — испанский (испанско-каталонский) ботаник.

Техника  
 Компьютерный шрифт на жаргоне (от )